Horvátország
 Dubovac, falu Gornji Bogićevci községben, Bród-Szávamente megyében
 Dubovac vár Károlyváros határában, Károlyváros megyében
 Dubovac lakatlan sziget az Adriai-tengerben, a Pelješac-félsziget közelében

 Koszovó
 Dubovac, falu Vučitrn községben, a Kosovska Mirtovicai körzetben

 Szerbia
 Dubovac, Dunadombó falu szerb neve Kevevára községben, a Dél-Bánsági körzetben